Oroszország
 Iljinszkij, település Karéliában
 Iljinszkij, település a Moszkvai területen
 Iljinszkij, település a Permi határterületen